Marco Licinio Crasso Dive – politico romano, console nel 14 a.C.
 Publio Licinio Crasso Dive Muciano – pontefice massimo e console romano